Андрей Сергеевич Чефранов (1927—2009) — специалист в области радиолокационных комплексов подводных лодок, лауреат Государственной премии СССР (1984).

Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне - ГУАП) по специальности «радиотехника» (1949).

В 1949—1953 гг. — инженер, ведущий инженер ОКБ-794 (Ленинград).

С 1953 по 1991 год работал в ЦНИИ «Гранит»: старший инженер, ведущий инженер, начальник ОКБ, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник сектора, старший научный сотрудник.

С 1957 года главный конструктор станций обнаружения радиолокационных сигналов «Залив» и «Скала», активно-пассивного радиолокационного комплекса «Радиан».

Кандидат технических наук (1959).

Лауреат Государственной премии СССР (1984). Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Почётный радист СССР.

Источники 
 https://www.docme.ru/doc/4255950/babenko 
 http://radar.narod.ru/rdr-hs-bg.html
 http://elib.biblioatom.ru/text/rol-nauki-v-sozdanii-podvodnogo-flota_2008/go,452/
 Словарь биографический морской. Виталий Дмитриевич Доценко. Изд-во «ЛОГОС», 2000 — Всего страниц: 455

Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения